

Базарна — губа на півдні затоки Варангер-Фьорд Баренцевого моря, Мурманська область
 Базарна — річка в Кемеровській області, ліва притока Карагола
 Базарна — річка в Забайкальському краї, права притока Поперечної